Westerveld peut faire référence à :

Toponyme 
 Westerveld, commune néerlandaise de la province de Drenthe.

Patronyme 
 Evert Pieter Westerveld (1873-1964), militaire, homme politique et ministre néerlandais ;
 Johan Hendrik Westerveld (1880-1942), militaire et résistant néerlandais, fusillé par les Allemands ;
 Mies Westerveld (née en 1953), femme politique néerlandaise ;
 Sander Westerveld (né en 1974), footballeur néerlandais ;
 Lisa Westerveld (née en 1981), femme politique néerlandaise.

Voir aussi 
 Westervelde, village néerlandais de la commune de Noordenveld, dans le Drenthe.